Neutra puede referirse a:

El arquitecto Richard Neutra
La ciudad eslovaca de Nitra, llamada Neutra en alemán.
Neutralidad
Una sal neutra: Véase Neutralización y pH.